Новоандріївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Новоандріївська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Новоандріївська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Новоандріївська сільська рада — Запорізька область, Оріхівський район
 Новоандріївська сільська рада — Кіровоградська область, Новгородківський район
 Новоандріївська сільська рада — Одеська область, Ширяївський район

Див. також 
 Андріївська сільська рада